Жорж Леопольд Кюв'є (фр. George-Léopold-Chrétien-Frédéric-Dagobert Cuvier; (*23 серпня 1769 — †13 травня 1832) — французький натураліст.
 9614 Кюв'є (9614 Cuvier) — астероїд головного поясу.
 Фредерік Кюв'є (фр. Georges Frédéric Cuvier, * 28 червня 1773, Монбельяр - † 24 липня 1838, Страсбур - французький натураліст.
 Кюв'є (Жура), Кюв'є́ (фр. Cuvier) — муніципалітет у Франції, у регіоні Франш-Конте, департамент Жура. 
 Кайман Кюв'є (Paleosuchus palpebrosus) — представник роду Гладколобий кайман родини Алігаторові.
 Газель Кюв'є, Gazella cuvieri (Газель Кюв'є) — вид роду Газель.